Louis Lebel est un nom porté notamment par :
 Louis Lebel (1831-1888), un organiste et pédagogue aveugle ;
 Louis Lebel (1888-1960), un homme politique français ;
 Louis Lebel (1916), un avocat, notaire et homme politique canadien ;
 Louis LeBel (1939), un juge puîné de la Cour suprême du Canada.